Esko Niemi (né le  à Tampere, en Finlande et mort le  dans la même ville) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 

Il représente la Finlande à 73 reprises dont 5 participations au championnat du monde en 1954, 1955, 1957, 1958 et 1959, et une aux Jeux Olympiques en 1960.
Il est intronisé au Temple de la renommée du hockey finlandais en 1985 avec le numéro 26.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1952-1953 || TPV Tampere || SM-sarja || || || || || || ||
|-
| 1953-1954 || TBK || SM-sarja || 10 || || || 2 || || ||
|-
| 1954-1955 || TBK || SM-sarja || 10 || || || 2,2 || || ||
|-
| 1955-1956 || Tappara || SM-sarja || 10 || || || 2,5 || || ||
|-
| 1956-1957 || Tappara || SM-sarja || 7 || || || 2,29 || || ||
|-
| 1957-1958 || Tappara || SM-sarja || 11 || || || 3,36 || || ||
|-
| 1958-1959 || Tappara || SM-sarja || 18 || || || 2,28 || || ||
|-
| 1959-1960 || Tappara || SM-sarja || 17 || || || 2,24 || || ||
|-
| 1961-1962 || TPS || SM-sarja || || || || || || ||
|-
| 1962-1963 || TPS || SM-sarja || || || || || || ||
|-
| 1963-1964 || TPS || SM-sarja || || || || || || ||

Références 

Naissance en juin 1934
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Décès en novembre 2013
Décès à Tampere
Décès à 79 ans
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960